Schefelbach ist der Name mehrerer Bäche mit überwiegend indogermanischer Namensherkunft:

 Schwefelbach (Jugelbach), Zufluss des Jugelbachs in Johanngeorgenstadt im Erzgebirge, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schwefelbach (Selke), Zufluss der Selke bei Alexisbad im Unterharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Schwefelgraben